Павел Леонидович Сырчин (7 ноября 1957, Губаха — 24 октября 2020, Пермь) — советский тяжелоатлет, чемпион СССР (1979), серебряный призёр чемпионата Европы (1979), чемпион мира (1979). Заслуженный мастер спорта СССР (1979).

Биография 
Родился 7 ноября 1957 года в городе Губаха.

Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 14 лет под руководством Валерия Луханина. В 1973 году переехал в Краснокамск, где продолжил тренироваться у Евгения Эктова. В 1977 году был чемпионом мира среди юниоров в весовой категории до 90 кг.

В 1978 году перешёл в весовую категорию до 100 кг. Наиболее значимых успехов добивался в 1979 году. В мае этого года стал серебряным призёром чемпионата Европы в Варне, где уступил только своему соотечественнику Давиду Ригерту. В ноябре того же года в упорной борьбе с венгерским атлетом Яношом Шойомвари завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Салониках. В 1980 году входил в сборную СССР в качестве запасного на Олимпийских играх в Москве.

В 1985 году завершил свою спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью в Краснокамском физкультурно-спортивном комплексе. В 2004 году Павлу Сырчину было присвоено звание «Почётный гражданин Краснокамска».

Умер 24 октября 2020 года в одной из больниц Перми, где проходил лечение от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Примечания

Ссылки 
 Павел Сырчин на сайте администрации Краснокамского городского поселения
 Потерянное золото московской Олимпиады

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Почётные граждане Краснокамска
Умершие от COVID-19 в России